Zitilites — четвертий студійний альбом датської групи Kashmir, який був випущений 3 березня 2003 року.

Композиції 
 Rocket Brothers – 5:26
 Surfing the Warm Industry – 4:26
 The Aftermath – 4:22
 Ruby Over Diamond – 3:09
 Melpomene – 4:39
 The Push – 4:46
 Ramparts – 4:06
 Petite Machine – 4:44
 The New Gold – 3:40
 Big Fresh – 5:11
 In the Sand – 3:13
 Small Poem of Old Friend – 6:04
 Zitilites – 4:01
 Bodmin Pill – 3:59

Джерела 
 Zitilites  allmusic
 Zitilites  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Kashmir
Музичні альбоми 2003